folder (informatyka) – katalog plików
 folder (marketing) – rodzaj wydawnictwa niewielkiego objętościowo, służącego dostarczeniu informacji o określonym towarze/usłudze